Binnenstad-Noord (Groningen)
Binnenstad-Noord ('s Hertogenbosch)
Binnenstad-Noord (Harderwijk)
Binnenstad-Noord (Leiden)
Binnenstad-Noord (Venlo)
Binnenstad-Noord (Zwolle)